Luis Mejía puede hacer referencia a:

 Luis Mejía Cajar, futbolista panameño.
 Luis Mejía Montesdeoca, político ecuatoriano.